Gosforth kan syfta på följande platser:

Australien 

 Gosforth (del av en befolkad plats), New South Wales, Maitland Municipality,

Storbritannien 

 Gosforth, Tyne and Wear, England, Newcastle upon Tyne, 
 Gosforth, Cumbria, England, Cumbria, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar